Baye (Finisterre), municipi al departament de Finisterre (regió de Bretanya, França)
 Baye (Marne), municipi al departament del Marne (regió del Gran Est, França)
 Marie-Béatrice de Baye o Baronne de Baye, poetessa francesa
 Nathalie Baye (Mainneville, 1948), actriu francesa